Long John Silver – personaggio del romanzo L'isola del tesoro
 Long John Silver – album dei Jefferson Airplane del 1972
 Long John Silver – film del 1954 diretto da Byron Haskin
 Long John Silver – fumetto franco-belga di Xavier Dorison e Mathieu Laufray
 Long John Silver's – catena statunitense di fast food a base di pesce